Бусхаки () — фамилия и неоднозначный термин, который может означать:

Люди 
 Сиди Бусхаки — исламский маликитский богослов.
 Брахим Бусхаки — алжирский богослов и суфий.
 Мустафа Исхак Бусхаки — алжирский академик.
 Шахназ Бусхаки — алжирский баскетболист.
  — алжирский военный и политик.
  — алжирский богослов и суфий.
  — алжирский дзюдоист.
  — алжирский художник.
  — алжирский футболист и тренер.
  — алжирский академик.
  — алжирский политик.
  — алжирский академик.
  — алжирский военный и политик.

Места 
  — улица в городе Тения в Алжира.
  — Китайский квартал в пригороде Алжира.
  — Суфий Зауя в Алжиреа.

Книги 
  — поэма о грамматике арабского языка.

Наука 
 Космологический оператор Бусхаки — научный оператор для изучения расширения вселенной.

См. также 
 Абу Исхак